Сімоно Хіро (* 1980) — японський актор озвучування.

 Ден Сімоно (* 1959) — американський лижник. Учасник Олімпійських ігор-1984.
 Жаклін Сімоно (* 1996) — канадійська плавчиня-синхроністка.
 Леопольд Сімоно (1918—2006) — франкоканадський оперний співак (ліричний тенор), педагог і музичний адміністратор.
 Ів Сімоно (* 1955) — канадський кінорежисер, продюсер і сценарист.
 Рене Сімоно (* 1911) — французька акторка. Мати Катрін Денев та Франсуази Дорлеак.